Тодор Георгиев Крайничанец е български юрист, публицист и писател.

Биография 
Роден е във Велес, тогава в Османската империя. Завършва право и става юрист. Занимава се с журналистика и влиза в редакцията на битолския вестник „Пелистерско ехо“ заедно с областния директор Христо Гуцов, Илия Ненчев, доктор Борис Светиев, Коста Църнушанов и други. Крайничанец пише статии и за редица други вестници. Към 1938 година е главен редактор на софийския вестник „Средец“, където списва и статии. Пише във вестник „Македонска трибуна“.

В 1935 година подава петиция до Обществото на народите, в което заклеймява преследването и избиването на българите в Македония под сръбска власт. В 1936 година издава книгата „Възможна ли е интегрална Югославия?“ В София издава „Стопанска Македония“ в 1933 година и „Солунъ като икономически и културно-просвѣтенъ центъръ на Македония“ в 1938 година. В 1942 година в Скопие излизат от печат спомените на Крайничанец, които дават интересни сведения за развитието на сърбизма във Велешко непосредствено след 1918 година. В печатницата на Лазар Крайничанец в същата 1942 година издава „Скопие презъ вековетѣ като старъ български градъ“.

Съден е от новата комунистическа сръбска власт в Югославия в процес в Скопие в 1946 година.

Литература

Вижте също 
 Иван Крайничанец
 Лазар Крайничанец

Бележки 

Репресирани от комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Родени във Велес
Български юристи от Македония
Български журналисти от Македония
Български писатели от Македония
Български общественици от Македония